Округ И́рат () расположен в США, штате Техас. На 2000 год численность населения составляла  человек. По оценке бюро переписи населения США в 2009 году население округа составляло  человек. Окружным центром является город Стивенвилл.

История 

Округ Ират был сформирован в 1856 году.

География 

По данными Бюро переписи населения США площадь округа Ират составляет 2813 км².

Основные шоссе 

  Шоссе 67
  Шоссе 281
  Шоссе 377
  Автострада 6
  Автострада 108

Соседние округа 

 Пало-Пинто  (север)
 Худ  (северо-восток)
 Сомервелл  (восток)
 Боске  (юго-восток)
 Гамильтон  (юг)
 Команче  (юго-запад)
 Истленд  (запад)

Демография 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживало  жителей. Среди них 22,8 % составляли дети до 18 лет, 12,4 % люди возрастом более 65 лет. 50,5 % населения составляли женщины.

Национальный состав был следующим: 95,8 % белых, 1,3 % афроамериканцев, 0,8 % представителей коренных народов, 1,0 % азиатов, 18,3 % латиноамериканцев. 1,0 % населения являлись представителями двух или более рас.

Средний доход на душу населения в округе составлял $16655. 18,8 % населения имело доход ниже прожиточного минимума. Средний доход на домохозяйство составлял $40399.

Также 77,1 % взрослого населения имело законченное среднее образование, а 25,0 % имело высшее образование.

Примечания 

Округа Техаса